Наталі Тозья була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Єлена Докич виграла титул, перемігши у фіналі Анастасію Мискіну з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Єлена Докич (переможниця)
  Сандрін Тестю (3-тє коло)
  Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
  Тамарін Танасугарн (2-ге коло)
  Тетяна Панова (2-ге коло)
  Анастасія Мискіна (фінал)
  Анна Кремер (чвертьфінал)
  Ліза Реймонд (півфінал)
  Дая Беданова (3-тє коло)
  Александра Стівенсон (3-тє коло)
  Ай Суґіяма (3-тє коло)
  Ріта Гранде (2-ге коло)
  Магі Серна (2-ге коло)
  Ніколь Пратт (півфінал)
  Адріана Серра-Дзанетті (1-ше коло)
  Олена Лиховцева (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
DFS Classic 2002 Draw (Archived 2009-05-14)

DFS Classic Singles
2002